Xoxocotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xoxocotla, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 
 Xoxocotla (kommun), Veracruz, 
Xoxocotla, Veracruz, ort,